Bellingen kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Bellingen, New South Wales, ort, Bellingen Shire, 
 Bellingen Shire, local government area, New South Wales,

Tyskland 

 Bellingen, Tangerhütte – ort, Tangerhütte, Sachsen-Anhalt 
 Bellingen, Rheinland-Pfalz, 
 Bad Bellingen, Baden-Württemberg, Freiburg Region, 

Robotskapade Australienförgreningar